Thousand Acre Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Thousand Acre Brook (Millers River), Fluss im Bundesstaat Massachusetts
 Thousand Acre Brook (Irondequoit Creek), Fluss im Bundesstaat New York